Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS P33:
 HMS P33 (1916), un patrouilleur de classe P lancé en 1916 et vendu en 1921.
 HMS P33 (1941), un sous-marin de classe U lancé en janvier 1941 et coulé en août 1941

Référence
 Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .